Воскресіння:

 Воскресіння мертвих — загальна концепція;
 Воскресіння з мертвих в авраамічних релігіях світу;
 Воскресіння Христа;
 Воскресіння в ісламі;
 Неділя — день тижня, коли відбулося Воскресіння Христа
 Воскресіння — роман Льва Толстого;
 Гурток «Воскресіння» — релігійно-філософський гурток, що існував в Петрограді (Ленінграді) з 1917 по 1928.
 Воскресіння — рок-гурт.

Фільми 
 «Воскресіння» — американський короткометражний фільм 1909 року.
 «Воскресіння» — радянський фільм 1960 року.
 «Воскресіння» — італійський фільм 2001 року.

Див. також 
 Воскресенськ